Polenta, alimento a base di farina di mais
Polenta (Bertinoro), castello in Romagna
da Polenta, famiglia signora di Ravenna
Diego Polenta, calciatore uruguaiano

Pagine correlate 
 Polenta dolce
 Polentina